KNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kangan Jam (Iran)